Siódma edycja międzynarodowych rozgrywek w piłce nożnej Złoty Puchar CONCACAF rozegrana w 2003 roku w USA i Meksyku.

Uczestnicy 
W turnieju wzięło udział 12 drużyn podzielonych na 4 grupy. Oprócz krajów ze strefy CONCACAF w turnieju wzięły udział Brazylia (reprezentacja U-23) i Kolumbia.

  Brazylia
  Gwatemala
  Honduras
  Jamajka
  Kanada
  Kolumbia
  Kostaryka
  Kuba
  Martynika
  Meksyk
  Salwador
  Stany Zjednoczone

Pierwsza runda

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Najlepsi strzelcy 
 4 -  Walter Centeno
 4 -  Landon Donovan

Linki zewnętrzne 
 RSSSF.com - informacje o turnieju

Złoty Puchar CONCACAF 2003